Levi (לוי Levy of Lēwî) is in de Hebreeuwse Bijbel de derde van de twaalf zonen van Jakob. De naam van zijn moeder is Lea. Uit de zonen van Jakob komen de 12 stammen van Israël voort.

De stam Levi
De stam Levi bezat als enige geen grondgebied in Kanaän, het land waar de Israëlieten woonden. In plaats daarvan droegen zij zorg voor het heiligdom. Tijdens de 40 jaar dat de Israëlieten als nomaden in de woestijn rondtrokken verzorgden de Levieten het vervoer van de Tabernakel, het eerste heiligdom voor JHWH, dat bij iedere tussenstop werd opgebouwd. Nadat de Tabernakel vervangen was door de Tempel van Salomo werden de Levieten aangesteld als bewakers, schatbewaarders en tempelmusici. Ook waren er Levieten die als rechters functioneerden.

Een van de vroege afstammelingen van Levi is Aäron, de eerste hogepriester in de dienst aan God. Zijn mannelijke nakomelingen vormden de priesterlijke familie in Israël.

Nakomelingen
Volgens de gegevens in de Hebreeuwse Bijbel ziet de stamboom van Levi's nakomelingen er als volgt uit:

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel